Mšeno ist der Name

 von Mšeno (Wemschen), Stadt im Okres Mělník, Tschechien
 von Mšeno nad Nisou (Grünwald an der Neiße), einem Ortsteil der Stadt Jablonec nad Nisou, Tschechien
 Talsperre Mšeno bei Jablonec nad Nisou, Tschechien

Siehe auch: Mšené-lázně, Kurbad bei Roudnice nad Labem, Tschechien